Hvidbjerg (Skive), plaats in de Deense gemeente Skive
Hvidbjerg (Struer), plaats in de Deense gemeente Struer
Hvidbjerg (Vejle), plaats in de Deense gemeente Vejle
Hvidbjerg (parochie, Morsø)
Hvidbjerg (parochie, Skive)
Hvidbjerg (parochie, Struer)
Hvidbjerg Vesten Å (parochie)